Ларс Жерсон (; 5 февраля 1990, Люксембург) — люксембургский футболист, защитник шведского клуба «Норрчёпинг» и сборной Люксембурга.

Биография 
Ларс Жерсон родился 5 февраля 1990 года в Люксембурге. Его отец был люксембуржцем, а мать норвежка. Его дед по материнской линии  (1938 – 2010) — норвежский телеведующий.

Клубная карьера 
Воспитанник норвежского клуба «Конгсвингер», в котором и начал профессиональную карьеру. За основной состав команды отыграл 58 матчей, причём сезон 2010 в высшей лиге. В 2012 году Жерсон подписал контракт с клубом чемпионата Швеции «Норрчёпинг». В 2015 году перешёл в другой шведский клуб «Сундсвалль». В 2018 вернулся в «Норрчёпинг».

Карьера в сборной 
Дебютировал за сборную Люксембурга 26 марта 2008 года в товарищеском матче со сборной Уэльса, в котором отыграл все 90 минут. Первый гол за Сборную забил 29 марта 2011 года в матче отборочного турнира Чемпионат Европы 2012 против сборной Румынии.

Статистика

Клубная

Матчи за сборную Люксембурга 

Итого: сыграно матчей: 71 / забито мячей 4; победы: 14, ничьи: 12, поражения: 45.

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Норрчёпинг» 

Футболисты Люксембурга
Игроки сборной Люксембурга по футболу
Игроки ФК «Конгсвингер»
Игроки ФК «Норрчёпинг»
Игроки ФК «Сундсвалль»